Le nom Matt Williams est porté par les personnes suivantes :
Matt Williams (1960-), un entraîneur australien de rugby à XV ;
Matt Williams (1965-), un joueur de baseball de la LMB ;
Matt Williams (1993-), un joueur américain de basket-ball ;
Matt Williams, un producteur de télévision américain ;
Matt Williams, un acteur américain.

Voir aussi